Interface steht für:
 Schnittstelle, Teil eines technischen Systems zur Kommunikation, im Besonderen:
 Schnittstelle (UML)
 Schnittstelle (Objektorientierung)
 Interface Inc., Unternehmen
 Interface AG, Unternehmen

Siehe auch: